"Tanaro" pode significar:
 Rocchetta Tanaro, comuna da província de Asti
 Cerro Tanaro, comuna da província de Asti
 Lequio Tanaro, comuna da província de Cuneo
 Niella Tanaro, comuna da província de Cuneo
 Castellino Tanaro, comuna da província de Cuneo
 Rio Tanaro, rio piemontês

Desambiguações de topônimos